Taishan kan avse följande platser i Kina:

 Taishan – berg i Shandong-provinsen, världsarv
 Taishan, Jiangmen  – stad på häradsnivå, Guangdong-provinsen
 Taishan, Tai'an  – stadsdistrikt i Shandong-provinsen
 Taishan (forskningsstation)  – kinesisk forskningsstation i Antarktis
 Taishan (socken) – stadsdelsdistrikt (!) i Jiangsu-provinsen
 Taishan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,44, long 114,27) – ort i provinsen Jiangxi
 Taishan Liedao – öar i Fujian-provinsen

Se även
 Taishan Shuiku – flera vattenreservoarer